Гонка по очкам в велоспорте среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошла 16 августа. Приняли участие 23 спортсмена из 23 стран. Гонка по очкам последний раз была включена в программу Олимпийских игр.

39-летний испанец Жоан Льянерас выиграл олимпийское золото второй раз в карьере после 2000 года. В 2004 году он был вторым в этой дисциплине.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр